Ubaidallah es el nombre árabe por los hombres. Éste es usado por musulmanes no árabehablantes como nombre persa, pashto, urdu, y/o malayo. Las traducciones son “esclavo joven de Alá”, “esclavo joven de Dios”, “servidor joven de Alá”, y “servidor joven de Dios.” Las otras transliteraciones son `Ubaydallah, `Ubeidallah, Obeidollah, y Ubaidalá o Ubeidalá (los 2 últimos son transliteraciones españolas del nombre usado por musulmanes hispanohablantes). El nombre español es Abdías.

Referencias 

Nombres árabes
Nombres masculinos